Dimmick ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn R. Dimmick (* 1929), US-amerikanische Juristin
 Milo Melankthon Dimmick (1811–1872), US-amerikanischer Politiker
 William Harrison Dimmick (1815–1861), US-amerikanischer Politiker

Dimmick bezeichnet als Ortsname:

 Dimmick (Illinois), Vereinigte Staaten
 Dimmick Township (Illinois), Vereinigte Staaten